

Гончаровська сільська рада — сільське поселення, Суджанський район, Курська область
 Гончаровська сільська рада — сільське поселення, Федоровський район, Башкортостан

Див. також 
 Гончарівська сільська рада